Кубок Шпенглера 1926 — 4-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 28 грудня 1926 року по 5 січня 1927 року.

Попредній етап

Група «А»

Група «В»

Фінальний етап

Матч за 3-є місце 
 Команда Кембриджського університету —  СК Ріссерзеє — 2:1

Фінал  
  СК Берлін —  «Давос» — 5:5 (матч перервано через снігопад).

Перегравання 5 січня «СК Берлін» — Давос — 2:1.

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  

1926
1926 у хокеї з шайбою